La princesa María de Rumanía (nacida el 13 de julio de 1964 en Copenhague) es la quinta y última hija de los reyes Miguel I y Ana de Rumanía.

Nació en el exilio pero desde 2015 ha vivido en Rumanía y representa a la familia real en distintos actos públicos y apariciones oficiales.

Primeros años
La princesa María nació el 13 de julio de 1964 en el Hospital Gentofte en Gentofte, Copenhague, Dinamarca como la menor de cinco hijas del rey Miguel I y la reina Ana. María nació mientras su padre estaba en los Estados Unidos por negocios para la Bolsa de Valores de Nueva York. El rey Miguel fue informado por teléfono de que se convertiría en padre por quinta vez.

María fue bautizada por la Iglesia Ortodoxa, con su hermana mayor, la princesa Margarita, como madrina. Fue nombrada en honor a su bisabuela paterna, la reina María.

Cuando era niña, su padre les contaba a María y sus hermanas "historias fascinantes de una patria que no podían visitar".

María se educó en Suiza, donde la familia vivió durante el exilio, y pasó la mayor parte de su vida adulta temprana viviendo y trabajando en los Estados Unidos, incluidos Nueva York y Nuevo México.

Matrimonio 
El 16 de septiembre de 1995, María se casó con Kazimierz Wiesław Mystkowski (n. El 13 de septiembre de 1958 en Łaś-Toczyłowo), un noble polaco de la familia Mystkowski e ingeniero informático. Criado en una familia católica, es hijo de Eugeniusz Mystkowski y su esposa, Janina Wadelowska. La celebración de la boda se llevó a cabo en la Catedral de la Santísima Trinidad ortodoxa griega en Nueva York, y asistieron la familia real rumana, los padres de Kazimierz, el príncipe heredero y la princesa heredera de Grecia, duques de Esparta, recién casados entonces. El rey Miguel I sirvió como koumbaros a la pareja. En diciembre de 2003, la pareja se divorció posteriormente sin haber tenido hijos.

Ancestros

Títulos, tratamientos y honores

Títulos y tratamientos
12 de julio de 1964 - 10 de mayo de 2011: Su Alteza Real la Princesa María de Rumanía, Princesa de Hohenzollern-Sigmaringen. 
10 de mayo de 2011 - presente: Su Alteza Real la Princesa María de Rumanía.

Honores 

 Casa de Rumanía: Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona.
 Casa de Rumanía: Caballero de la Real Condecoración de la Custodia de la Corona rumana, I clase.

Referencias

Mujeres
Princesas de Rumania del siglo XX (Hohenzollern-Sigmaringen)
Nacidos en Copenhague